Луп (, ) — имя, а также топоним. Может означать:

Персоны

Имя

Церковные деятели  
 Луп — епископ Лиможа в 631 году.
 Луп — епископ Санса в 612 году.
 Луп — епископ Суассона в 511—532 годах, племянник Ремигия, епископа Реймса.
 Луп — епископ Труа в 427—475 годах.
 Луп II — епископ Труа в начале VII века.
 Луп — епископ Шалона в 535 году.
 Луп Протоспафарий (1030—1102) — средневековый хронист из города Бари в Апулии.

Правители 
 Луп (ум. не ранее 590) — герцог Шампани в 571—584 годах, брат Магнульфа, епископа Тулузы.
 Луп (ум. 666) — герцог Фриуля с 663 года.
 Луп I (ум. после 676 года) — герцог Аквитании и Васконии, возможный родоначальник Гасконского дома.
 Луп (ум. не ранее 751) — герцог Сполето.
 Луп II (ум. ок. 778) — герцог Васконии.
 Луп III (ум. после 820) — герцог Васконии.
 Луп (ум. ок. 905) — виконт Беарна.
 Луп I (ум. ок. 910) — граф Бигорра с ок. 870 года.

Агномен 
 Публий Луп (ум. 90 до н. э.) — древнеримский политический и военный деятель, претор около 93 и консул в 90 до н. э.
 Публий Луп (умер после 48 до н. э.) — плебейский трибун 56 и претор 49 гг. до н. э., участник гражданской войны.
 Публий Луп (первая половина I в. н. э.) — грамматик и философ I века.
 Луций Корнелий Лентул Луп (ум. не позже 126 до н. э.) ― римский патриций, консул 156 года до н. э., достигший в своей карьере должности цензора.

Топонимы 
 Луп — округ в штате Небраска.
 Луп — невключённая территория в округе Алпайн, штат Калифорния.
 Луп — приток реки Платт в центральной части штата Небраска.

Прочее 
 Луп — фрагмент звуковой или визуальной записи, замкнутый в кольцо (петлю) для его циклического воспроизведения.

См. также 
 Лупп
 Лопе